Mit Bergpapagei werden zwei unterschiedliche Papageienarten bezeichnet:

 der in Neuseeland beheimatete Kea (Vogelart)
 der zur Gattung der Unzertrennlichen gehörende Tarantapapagei, der in der Afrotropis beheimatet ist. 

Siehe auch: